Лицей № 37 — название ряда образовательных учреждений:

 Лицей № 37 (Саратов)
 Лицей № 37 (Челябинск)